Ариеканерпетон () —— вымерший монотипический род сеймуриаморф из нижней перми Таджикистана (Сарытайпан). Окаменелости представляют собой хорошо сохранившиеся останки свыше 900 особей на разных стадиях онтогенеза. Слабое окостенение скелета у большинства особей предполагает, что они не достигли полной зрелости.

Отсутствие связи в большинстве случаев между посторбитальной и супратемпоральной костями черепа сближает ариеканерпетона скорей с сеймурией и дискозавриском, чем с утегенией, которая сохраняет данную связь на постметаморфической стадии. У ариеканерпетона эти кости также могут соприкасаться, но очень редко. Размеры черепа достигают от 6 до 54 мм в длину.

Ариеканерпетон имел 24 предкрестцовых позвонка. Невральные дуги спаренные и отделённые от плевроцентра даже у крупнейших особей, что, вероятно, указывает на их ювенильный характер. 

Тело личиночных форм с брюшной стороны покрыто костными округлыми чешуями с концентрическими зонами роста, подобно дискозаврискам. Постметаморфические особи их, видимо, утрачивали. Отсутствие прямоугольных брюшных рёбер (гастралий) также подтверждает большую близость к дискозавриску и сеймурии, чем к утегении.

Потеря наружных жабр и органов боковой линии у прошедших метаморфоз особей предполагает, что на взрослой стадии они, вероятно, не являлись преимущественно водными животными.

Литература 
 Ивахненко М. Ф. Дискозавриски из перми Таджикистана. // Палеонтологический журнал. 1981. № 1. С. 114—127.
 Laurin, M. (1996). A Reevaluation of Ariekanerpeton, a Lower Permian Seymouriamorph (Vertebrata: Seymouriamorpha) from Tadzhikistan. Journal of Vertebrate Paleontology 16(4): 653—665.

Ссылки 
 LAURIN, M. Ariekanerpeton sigalovi на Tree of Life (английский)
 Карточка ариеканерпетона в единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

Сеймуриаморфы
Рептилиоморфы пермского периода